Nath – gwiazda w gwiazdozbiorze Byka (Elnath)
 nath – tytuł w hinduizmie